Krátká oder Krátka steht für:

 Krátká, Ortsteil von Sněžné in Tschechien
 Krátka, Berg in der Hohen Tatra in der Slowakei